Tox (en cors Tocchisi). Municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament d'Alta Còrsega
 Tox (protocol). Protocol p2p de missatgeria instantània i videoconferència amb xifrat d'extrem a extrem.